Haiduc steht für:

  Haiduc (Rebsorte), Rebsorte

Haiduc ist der Familienname folgender Personen:

 Ionel Haiduc (* 1937), rumänischer Professor der Chemie an der Babeș-Bolyai-Universität Cluj

Siehe auch: 
 Heiducken, Bezeichnung für meist bandenmäßig organisierte Gesetzlose in Südosteuropa zur Zeit der türkischen Herrschaft
 Haidu
 Haiduk
 Hajdu
 Hajduk
 Hayduck
 Heiduk
 Heyduck